Greece kan avse:

 Greece (stad), New York – en stad i västra New York
 Greece (CDP), New York – en förort till staden

Se även
Grease